Карл Аксель Руне «Шиннскаттебержец» Янссон (; , Шиннскаттеберг, Швеция — ) — шведский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, трёхкратный чемпион Швеции (1956, 1957, 1959). Обладатель до сегодняшнего дня не побитого олимпийского рекорда в борьбе: во втором круге Олимпийских игр 1956 года он положил соперника на лопатки за 11 секунд, что является самой быстрой чистой победой за всю историю олимпийской борьбы.

Биография 

Начал заниматься борьбой в родном городе, но вскоре перебрался в Гётеборг, где примкнул к клубу Örgryte IS.

В 1955 году остался четвёртым на чемпионате мира. 

На Летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне боролся в среднем весе (до 79 килограммов). По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. Титул оспаривали 10 борцов.

Руне Янссон, проиграв в первой встрече будущему чемпиону Гиви Картозии, тем не менее сумел добраться до финала. Победив в четвёртом круге он набрал 5 штрафных баллов, но продолжил турнир, поскольку победил конкурента в личной встрече, также претендовавшего на участие в финале. В финальном круге проиграл схватку за «серебро», завоевав таким образом бронзовую медаль Олимпийских игр. 

В 1957 году перешёл в другой клуб Uddevalla IS. 

В 1958 году завоевал «бронзу» чемпионата мира.

На Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме боролся  в полутяжёлом весе (до 87 килограммов). По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. Титул оспаривали 17 борцов.

Руне Янссон, проиграв первую встречу, получил в ней травму и с соревнований снялся. 

В 1962 году остался четвёртым на чемпионате мира. 

По окончании карьеры работал инспектором на верфи Уддеваллы, жил там же.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Швеции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы среднего веса
Борцы полутяжёлого веса